Шаванон:
  — река в центральной Франции, правый приток Дордони.
 Шаванон (виадук) — автомобильный висячий мост во Франции, пересекает долину одноимённой реки.
 Шаванон (фамилия) — французская фамилия
носители:
  — вице-президент Государственного совета Франции с 1979 года по 1981 год, президент Французского института административных наук.
  (1838—1907) — французский предприниматель и политик, мэр Сент-Этьена.